Alkmene (mythologie), een figuur uit de Griekse mythologie
Alkmene (appel), een appel